Die Belgische Badminton-Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 bestand aus einer einfachen Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Playoffs und Playdowns. Meister wurde der Klub Lebad Kortrijk.

Vorrunde

Playdowns

Playoffs

Weblinks
toernooi.nl

Mannschaft 2012
Badminton 2011
Badminton 2012